Niemcy:
 Gera – miasto w kraju związkowym Turyngia
 Gera – rzeka, dopływ Unstruty
 Gera – były okręg

Stany Zjednoczone:
 Gera – miejscowość

Osoby:
 József Gera – węgierski lekarz
 Zoltán Gera – węgierski piłkarz

Inne:
 Gera – królestwo w Afryce
 gera – jednostka miary
 gera – nazwa wódki
 „Gera” – niemiecki trałowiec projektu 15
  
Zobacz też:
 Geraberg
 Gerabronn
 Geratal
 Gera-Aue
 Gera Lario